Серра Доурада (), официальное название стадиона Стадион Правительства штата Гояс () — футбольный стадион в Бразилии, расположенный в городе Гояния. Спроектирован бразильским архитектором Паулу Мендесом да Роша, награждённым Притцкеровской премией (2006). Этот стадион является домашней ареной трёх главных клубов штата — «Гояса», «Вила-Новы» и «Атлетико Гоияниенсе».

История 
Матч открытия стадиона прошёл 9 марта 1975 года. В нём приняли участие команда звёзд штата Гояс и сборная Португалии. Хозяева выиграли со счётом 2:1. Примечательно, что количество зрителей в матче открытия — 79 610 человек — является по сей день рекордным показателем посещаемости на этом стадионе.

В 1981 году стадион был выбран КОНМЕБОЛ в качестве нейтрального поля для переигровки матча групповой стадии между «Фламенго» (будущим победителем турнира) и «Атлетико Минейро». Игра была прервана после того, как у «Атлетико» было удалено 5 футболистов и «Фламенго» был признан победителем матча.

Серро Доурада принимала матчи Кубка Америки 1989 года.

Являлся одним из 17 кандидатов на проведение матчей чемпионата мира 2014 года, однако в окончательный список стадионов не попал.

Литература

Ссылки 
 Серро Доурада на Торсиде
 Официальный сайт
 «Храмы футбола» Бразилии
 Фотографии

Футбольные стадионы Бразилии
Гояния
Здания и сооружения Гояса